Castellesi – abitanti di Aci Castello
Castellesi – abitanti di Castel Baronia
Castellesi – abitanti di Castel Giuliano
Castellesi – abitanti di Castel San Lorenzo
Castellesi – abitanti di Castel Sant'Elia
Castellesi – abitanti di Castel Viscardo
Castellesi – abitanti di Castel Vittorio
Castellesi – abitanti di Castel dell'Aquila
Castellesi – abitanti di Castelfranci
Castellesi – abitanti di Castell'Ottieri
Castellesi – abitanti di Le Castella (Calabria)
Castellesi – abitanti di Quattro Castella